Berensberg ist der Name folgender Orte:

 Berensberg (Herzogenrath), Ortsteil der Stadt Herzogenrath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 einen ehemaligen Adelssitz in Herzogenrath-Kohlscheid, siehe Schloss Berensberg

Berensberg ist der Name

 eines rheinischen Niederadelsgeschlechts, siehe Berensberg (Adelsgeschlecht)
 der Pelser-Berensberg genannten Linie der Aachener Familie Peltzer, siehe Peltzer (Familie)
 von Otto von Pelser-Berensberg
Siehe auch:
Beerenberg
Berenberg
Bernsburg